Сезон 2017 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — четвёртый сезон Чемпионата и Кубка России, проводимый под названием СМП РСКГ и 25-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

Дмитрий Брагин защитил чемпионский титул в классе «Туринг», за счёт этого став также победителем зачёта серии TCR Russia. Михаил Митяев стал обладателем кубка России в классе «Супер-продакшн», и первым, кто смог это сделать на машине российского производства (Lada Vesta 1.6T). Денис Булатов выиграл чемпионат России в категории «Туринг-Лайт». Айдар Нуриев завоевал Кубок России в классе «Национальный», он стал первым, кто смог победить в этой зачётной категории на так называемой «иномарке», хотя и российской сборки (Kia Rio). Максим Корнилков победил в Первенстве СМП РСКГ (класс «Национальный-Юниор»). Ирек Миннахметов стал первым обладателем «Трофея СМП РСКГ» — специального приза, разыгрываемого среди участников «Туринга», не добившихся пока высших достижений в кольцевых чемпионатах.

Особенности сезона
Из списка трасс, принимающих этапы чемпионата России, в 2017 году исчез Сочи Автодром, что можно связать с уходом с этого кольца , вместе с заездами которой ранее традиционно выступали участники РСКГ (за исключением сезона 2014 года, когда этап российского первенства являлся тестовым соревнованием для трассы, готовящейся впервые принять гран-при Формулы-1, а Международная серия TCR ещё не была создана).  Гонки чемпионата России должны были вернуться на подмосковную трассу АДМ, открытую после реконструкции (последний раз до этого АДМ принимала соревнования столь высокого статуса в 2012 году), но в итоге этап снова перенесли на автодром Смоленское кольцо.

Получившая дозу критики система начисления очков, использовавшаяся в 2016 году, была изменена. Основные претензии к предыдущей системе заключались в том, что она не предоставляла гонщикам права на ошибку и сход, а также не давала шансов побороться за высокие места гонщикам, пропускавшим этапы, так как участники, финишировавшие даже на последних местах в самом массовом заезде «Национальный» получали примерно половину тех очков, что получал победитель этапа, а сошедшие – ни одного. В итоге относительно медленные спортсмены имели высокие шансы опередить быстрых гонщиков, которые часто сходили с дистанции или пропускали этапы. Новая система начисления призовых баллов, которая приведена ниже, предполагала присуждение очков пятнадцати сильнейшим гонщикам заезда, победителю – 25 и далее по убывающей. По дополнительному баллу начислялось победителю квалификации и обладателю быстрейшего круга заезда.

Также была введена система начисления штрафных баллов, аналогичная применяемой в «Формуле-1», когда за нарушения правил гонщику может дополнительно присуждаться определённое количество штрафных баллов. Гонщик, набравший 12 баллов обязан пропустить следующий этап РСКГ. Каждый штрафной балл обнуляется спустя год после его присуждения (например, если участник получил 2 штрафных балла 14 мая 2017 года, то они обнулятся лишь 14 мая 2018 года, а не по окончании сезона либо календарного года).

Помимо давно существовавшего спортивного весового гандикапа (когда лучшим гонщикам заезда на следующую гонку увеличивают минимальную разрешённую массу автомобиля, а худшим – уменьшают) с 2017 года введён технический весовой гандикап. Принцип его действия тот же, что и у спортивного, но начисляется он не отдельному гонщику, а марке автомобилей (то есть при победе представителя, например, «Лады», все участники, выступающие на «Ладах», получат дополнительный вес), кроме того если величина спортивного гандикапа пересматривается после каждого заезда, то технического – после каждого этапа (состоящего из двух гонок). Предельная максимальная величина спортивного гандикапа ограничена 50 кг, для технического она зависит от гоночной категории (50 кг для «Туринга», 40 – для «Суперпродакшна», 30 – для «Туринг-Лайта», 20 – для «Национального»). Гандикап (как спортивный, так и технический) может быть отрицательным, но в таком случае ограничивается 10 кг.

Вводится ограничение продолжительности заездов по времени (30 минут для первого заезда этапа и 35 для второго). Если гонщики не успеют преодолеть всю запланированную дистанцию гонки до указанного срока, то по окончании следующего круга должен быть дан финиш.

С нового сезона изменено правило реверсивного старта. Порядок старта во второй гонке этапа для всех категорий по-прежнему определяются согласно итоговому протоколу первой гонки, но теперь «переворачивается» первая восьмёрка участников (а не десятка, как ранее), то есть победитель первой гонки стартует восьмым во второй и наоборот, начиная с девятого места позиция на финише первой гонки и на старте второй совпадают.

Ввиду роста числа участников, гонщики «Туринга» и «Супер-Продакшн» в 2017 году стартовали в разных заездах, в отличие от трёх предыдущих сезонов РСКГ.

Команды и пилоты

Туринг
Все гонщики, кроме Олега Харука (на втором этапе) и Раиса Минниханова также принимали участие в зачёте TCR Russian Series. Впервые дебютировавшей в классе модели LADA Vesta TCR разрешили использовать секвентальную коробку передач, остальные модели в «Туринге» оснащались роботизированными КПП DSG.

Литерой (Т) обозначены гонщики, участвующие в розыгрыше Трофея СМП РСКГ — специального приза, вручаемого с 2017 года лучшему гонщику класса «Туринг», который ранее не становился призёром Чемпионата России, обладателем Кубка России или победителем крупных европейских или мировых первенств.

Супер-продакшн

Туринг-Лайт

Национальный

Национальный Юниор

Результаты гонок

Итоги сезона

Личный зачёт 
Литерой (Т) обозначены гонщики, участвующие в розыгрыше Трофея СМП РСКГ - специального приза, вручаемого с 2017 года лучшему гонщику класса «Туринг», который ранее не становился призёром Чемпионата России, обладателем Кубка России или победителем крупных европейских или мировых первенств.

Командный зачёт 

На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный канал РСКГ в You Tube

2017 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Чемпионаты России в 2017 году